Seligmann ist ein deutscher Familienname und männlicher Vorname.

Träger des Vornamens 
 Seligmann Bacharach (1789–1880), deutscher Kaufmann jüdischen Glaubens
 Seligmann Baer (1825–1897), deutscher jüdischer Gelehrter
 Seligmann Bär Bamberger (1807–1878), bedeutender Rabbiner des orthodoxen Judentums
 Seligmann Grünwald (1800–1856), Rabbiner und Autor
 Seligmann Ladenburg (1797–1873), bedeutender Bankier in Mannheim

Träger des Familiennamens 
 Adalbert Seligmann (1862–1945), österreichischer Maler und Kunsthistoriker
 Aron Elias Seligmann (1747–1824), deutscher Hoffaktor
 Caesar Seligmann (1860–1950), deutscher Rabbiner
 Eva Seligmann (1912–1997), deutsche Reformpädagogin
 Gottlob Friedrich Seligmann (auch Gottlob Friedrich Seeligmann; 1654–1707), deutscher Theologe
 Gustav Seligmann (1849–1920), deutscher Bankier und Mineralsammler
 Henry Seligmann (1880–1933), deutscher Münzhändler
 Hippolyte Prosper Seligmann (1817–1882), französischer Violoncellist und Komponist
 Jacques Seligmann (1858–1923), französischer Kunsthändler
 Jean Seligmann (1903–1941), französischer Kunst- und Antiquitätenhändler
 Johann Michael Seligmann (1720–1762), deutscher Illustrator und Kunsthändler

 Lämmle Seligmann († 1742), deutscher Hoffaktor
 Márcio Seligmann-Silva (* 1964), brasilianischer Literaturwissenschaftler, Autor und Hochschullehrer
 Matthew Seligmann (* 1967), britischer Marinehistoriker
 Maxime Seligmann (1927–2010), französischer Mediziner und Immunologe
 Moritz Seligmann (1840–1915), deutscher Bankier und Kunstsammler
 Paul Seligmann (1875–1944), deutscher Bankier
 Peter Seligmann (* 1950), US-amerikanischer Naturschützer
 Rafael Seligmann (Autor, 1875) (1875–1943), russisch-deutscher Publizist und Übersetzer
 Rafael Seligmann (* 1947), deutsch-israelischer Publizist
 Romeo Seligmann (1808–1892), österreichischer Arzt und Medizinhistoriker
 Siegfried Seligmann (1870–1926), deutscher Augenarzt und Volkskundler 
 Siegmund Seligmann (1853–1925), deutscher Unternehmer

Siehe auch 
 Bankhaus Seligmann
 Villa Seligmann
 Seligman
 Seeligmann

Familienname
Männlicher Vorname
Deutscher Personenname